

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Mikołajewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby 
 Mikołajewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol 
 Mikołajewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo 
 Mikołajewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Mikołajewo – część wsi Roztoka w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew
 Mikołajewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec

Nazwy niestandaryzowane miejscowości w Polsce 
 Mikołajewo – część wsi Burzyn, w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Jedwabne
 Mikołajewo – przysiółek wsi Czarnia w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Czarnia

Miejscowości na Białorusi
 Mikołajewo – wieś w obw. brzeskim, w rej. kamienieckim, w sielsowiecie Wojska
 Mikołajewo – wieś w obw. witebskim, w rej. szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze 
Mikołajewo – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody. 
Mikołajewo – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody. 
 Mikołajewo – wieś w obw. witebskim, w rej. szumilińskim, w sielsowiecie Mikołajewo 
 Mikołajewo, Mikołajów – wieś (dawniej miasteczko) w obwodzie grodzieńskim, w rejonie iwiejskim, w sielsowiecie Leluki
 Mikołajewo – dawna wieś, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.
Mikołajewo – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.

Zobacz też 
 Mikołajew, Mikołajów, Nikołaewo